Volt — (kV: quilovolt), medida de tensão elétrica
KV Racing Technology — equipe da Indy Racing League
Catálogo Köchel — catálogo da obra de Wolfgang Amadeus Mozart cujo código é KV (Köchel-Verzeichnis)
Lista das tumbas no Vale dos Reis — cujos códigos têm o prefixo KV
Kliment Voroshilov (tanque) — série de tanques de guerra soviéticos desenvolvidos durante Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de siglas